Козарівська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Козарівська сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Козарівська сільська рада — Чернігівська область, Носівський район